Buritinensi – abitanti di Buriti do Tocantins
Buritinensi – abitanti di Buritizal